Шеметов — русская фамилия (женская форма — Шеметова).

 
 Шеметов, Виктор Александрович (1825—1862) — доктор медицины, надворный советник.
 Шеметов, Владимир Ильич (род. 1964) — советский пловец.
 Шеметов, Пётр Васильевич (1936—2018) — новосибирский экономист, профессор, ректор Новосибирского института народного хозяйства.
 Шеметов, Сергей Ильич (1872 — после 1930) — атаман, депутат III Государственной думы от Оренбургской губернии (1907—1912).

См. также 
 Шеметов хутор
 Шеметово